Открытый чемпионат Германии по теннису среди мужчин — турнир среди мужчин.
 Открытый чемпионат Гамбурга по теннису среди женщин — турнир среди женщин.